Rajd Finlandii 1975 (25. Jyväskylän Suurajot - Rally of the 1000 Lakes) – 25 Rajd Finlandii rozgrywany w Finlandii w dniach 29-31 sierpnia. Była to siódma runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 1975. Rajd został rozegrany na nawierzchni szutrowej. Bazą rajdu było miasto Jyväskylä.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja producentów po 7 rundach 

 Uwaga: Tabela obejmuje tylko pięć pierwszych miejsc.

Przypisy 

Finlandia
1975
1975 w Finlandii
Sport w Jyväskylä